Middleham steht für:

 Middleham (North Yorkshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft North Yorkshire

Middleham ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Edward of Middleham (1473–1484), Prince of Wales
 Ken Middleham (1927–2001), US-amerikanischer Kameramann